Ян Пац:
 Пац, Ян Доминикович (ок. 1550—1610) — государственный деятель Великого княжества Литовского, воевода минский, староста каменецкий и довгялишковский.
 Пац, Ян Казимир (ок. 1650—1696/1697) — государственный деятель Великого княжества Литовского, маршалок браславский, хорунжий надворный литовский, староста усвятский.